Gebelin ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Court de Gébelin (1719–1784), französischer Theologe und Freimaurer
 Marcel Gebelin (1907–?), französischer Fußballspieler